hrabstwo Paulding (ang. Paulding County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Paulding (ang. Paulding County) w USA, w stanie Ohio